Истимисский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Истимис.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 681 человек, в том числе 318 мужчин и 363 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Истимис.

Примечания 

Сельские поселения Ключевского района